

Pessoas
Chris Eubank - um ex-boxeador inglês

Localidades
Eubank (Kentucky) - uma cidade localizada no estado americano de Kentucky

Desambiguações de sobrenomes